Kesh steht für:
 früherer Name der Stadt Shaxrisabz, Usbekistan
 Kesh (Afghanistan), Distrikt in der afghanischen Provinz Badachschan
 Kesh (Nordirland), Dorf im County Fermanagh

KESH steht als Abkürzung für:
 Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, albanisches Energieversorgungsunternehmen

Siehe auch:
 Kish

Abkürzung